Vadas Márton (1900–1920) pártmunkás
 Vadas Márton (1910–?) műkorcsolyázó